Osoby o tym nazwisku:
 István Soós – węgierski zapaśnik
 Viktória Rédei-Soós – węgierska piłkarka ręczna

Zobacz też: 
 Soos